Bučina är ett berg i Tjeckien.   Det ligger i regionen Pardubice, i den centrala delen av landet,  km öster om huvudstaden Prag. Toppen på Bučina är  meter över havet.

Terrängen runt Bučina är huvudsakligen kuperad, men åt sydost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Spálava,  meter över havet,  km sydost om Bučina. Runt Bučina är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Pardubice,  km nordost om Bučina. Omgivningarna runt Bučina är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet. 

Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Pardubice (region)
Berg i Tjeckien 500 meter över havet eller högre